Mosaic (englisch „Mosaik“) steht für:

 Mosaic Records, US-amerikanisches Jazz-Musiklabel
 Mosaic (Album), Studioalbum der Jazz Messengers (1962)
 Mosaic (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2018)
 Mosaic Publishing, ehemaliger britischer Computerspiele-Publisher
 The Mosaic Company, US-amerikanischer Düngerhersteller
 MOSAiC-Expedition, eine Nordpolexpedition in den Jahren 2019 bis 2020
 NCSA Mosaic, ein Webbrowser

Siehe auch:
 Mosaik (Begriffsklärung)
 Mosaïque FM